Леринската, Преспанска и Еордейска епархия (, катаревуса Ἱερὰ Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν καἰ Ἑορδαίας) е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Лерин (Флорина). Начело на епархията от 2000 година е митрополит Теоклит. Епархията обхваща енориите в дем Лерин, Преспанско, Суровичево и Еордея.

История 
Мъгленската епископия е наследник на Хераклийската - с център Хераклея Линкестис. Епархията носи името на областта Мъглен и вероятно е с център крепостта Мъглен. Първото споменаване на епископията е в грамотата на император Василий II Българоубиец от 1018 година, с която се установяват границите на Охридската архиепископия. При археологическите разкопки в крепостта е разкрита епископската базилика, катедрала на Мъгленската епархия.

След разрушаването на крепостта Мъглен, центърът на епископията се мести в богатото планинско село Нъте. Епископ Антим (1691 – 1699) е споменат като Мъгленски и Молисхи (Μογλαινών και Μολεσχών) и вероятно Молиската епархия е слята с Мъгленската. Тази титла се задържа до XVIII век в различни форми: Мъгленски и Молиски (Μογλενών και Μολισκού), Мъгленски и Молосхи (Μογλενών και Μολοσχών, Μογλενών και Μολισχού). В 1719 година Мъгленската епископия с център в Нъте е превърната в митрополия (Μογλενών).

В 1762 година, след потурчването на мъгленския епископ в 1759 г., седалището на митрополията е преместено в Катраница и митрополитската титла става Мъгленски и Катранишки (Μογλενών και Κατρανίτζης). За мъгленски и катранишки епископ през декември 1762 година е избран Герман. Понякога името е само Катранишки (Κατρανίτζης).

След това седалището за кратко е преместено в Емборе, като катедрална църква е „Свети Мина“. Центърът ѝ става Лерин при Неофит (1824 - 1858). В 1925 година името на епархия е сменено от Мъгленска и Леринска (Μογλενών και Φλωρίνης) на Леринска и Мъгленска (Φλωρίνης και Αλμωπίας). В 1924 година от епархията е отделено Кайлярско и е образувана новата Неапелагонийска епархия, закрита в 1935 година. До 1943 година епархията е Леринска, Преспанска и Мъгленска (Φλωρίνης, Πρεσπών και Αλμωπίας). От 1943 година е Леринска, Мъгленска и Еордейска (Φλωρίνης, Αλμωπίας και Εορδαίας). С решение на Светия Синод на Църквата на Гърция от 22 юни 1967 година носи сегашното си име, след като Мъглен е предаден на Воденската епархия.

Епископи 

Мъгленски ( Μογλαίνων, Μογλενών)

Мъгленски и Лерински (Μογλενών και Φλωρίνης)

Лерински (Φλωρίνης)

Лерински, Мъгленски и Еордейски (Φλωρίνης, Αλμωπίας και Εορδαίας)

Лерински, Преспански и Еордейски (Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας)

Архиерейски наместничества

Манастири

Бележки